

Osoby o nazwisku Ganz 
 Ábrahám Ganz
 Anton Ganz
 Bruno Ganz
 Maurizio Ganz

Inne 
 Ganz-MÁVAG